Отвідаберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Отвідаберг — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.
 Отвідабергс ФФ — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.